Эль-Мила ()  —  муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Камп. Занимает площадь 3,96 км². Население — 180 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 112 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Milà
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 Información sobre Milá en www.altcamp.info
 Mapa de El Milà en Google Maps 

Муниципалитеты Таррагоны